Рафаел Надал је у финалу победио браниоца титуле Новака Ђоковића у два сета, 7–5, 6–3. Турнир се одржао од 14. до 21. маја 2012. године Ово је 69. по реду одржани турнир, а 45 у отвореној ери. На АТП мастерс листи је класификован као АТП 1000. Тријумфом на овом турниру Надал је постао први тенисер који је турнир освајао шест пута.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу. 

  Новак Ђоковић (финале)
  Рафаел Надал (шампион)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Енди Мари (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Давид Ферер (полуфинале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (друго коло)
  Џон Изнер (друго коло)
  Хуан Мартин дел Потро (треће коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Гаел Монфилс (друго коло)
  Хуан Монако (треће коло)
  Фелисијано Лопез (прво коло)
  Ришар Гаске (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
Главни жреб

 
Међународно првенство Италије у тенису 2012.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно